Slovo gladiátor má více významů:

 gladiátor – původní význam slova, bojovník ve starořímských zápasech
 Gladiátor (film) – historický film Ridleyho Scotta z roku 2000
 Gloster Gladiator – britský stíhací dvouplošník z období druhé světové války
 Gladiator (skupina) – slovenská rocková skupina
 Gladiator (obuv) – značka těžké kožené obuvi s ocelovou špičkou